Milano, grad u Italiji
 A.C. Milan, nogometni klub iz Milana
 Milan (ime), muško ime
 Milan, Ohio, gradić u američkoj saveznoj državi Ohio
 MILAN (projektil), francusko-njemački protutenkovski projektil